Borowka steht für:

 Borowka (Samara), Nebenfluss der Samara (Russland)
 Borowka (Kleiner Uran), Nebenfluss des Kleinen Uran (Russland)
 Borowka (Sosch), linker Nebenfluss des Sosch (Ukraine)

Borowka ist der Familienname folgender Personen:

 Uli Borowka (* 1962), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Boroffka
 Borufka